Test er en afprøvning. Test forekommer i mange sammenhænge:
 I videnskab kan man opstille en hypotese, som man vil afprøve. Afprøvningen betegnes som en test.
 I undervisning anvendes test til at afprøve, om undervisningen har haft den ønskede effekt og/eller i hvilken grad eleven eller den studerende har opnået forståelse af faget/emnet (eksamen).
 Sprogtest er en test, der skal afgøre, hvor godt en person forstår et sprog.
 Datalogi: Ved udvikling af computerprogrammer er det nødvendigt at afprøve, om slutproduktet har de ønskede egenskaber, hvilket gøres ved softwaretest, og den endelige afprøvning af slutproduktet kaldes en accepttest. Det er en accepttest, der er (juridisk) afgørende for om slutproduktet er færdigudviklet og herefter kan overgå til daglig brug i produktionsmiljøet.
 Psykometri (psykologi): benytter tests som reskab til at måle forskellige psykologiske egenskaber som for eksempel intelligens og personlighed